Příjmení Zedlitz má více nositelů:

 Ferdinand Zedlitz (?- ?), severočeský továrník
 Georg von Zedlitz-Neukirch (1444 –1552), slezský šlechtic, přívrženec náboženské reformace
 Josef Christian Zedlitz (1790–1862), slezský a rakouský diplomat, politik, německy píšící básník a dramatik
 Martin Zedlitz (1709-1720), opat benediktinského kláštera v Praze na Slovanech (Emauzy)